Korpus Czechosłowacki
 Legion Czechów i Słowaków